В статье представлены основные сведения об общей численности русских, динамике её изменения и структуре их расселения по миру и субъектам Российской Федерации.

Динамика численности 

Динамика численности:

Расселение и численность в Российской империи, СССР и Российской Федерации

Российская империя 
Численность русских в Российской империи по губерниями областям, по переписи 1897 года:

СССР 

Условные границы РФ:
 По состоянию на 1897 год: 45 центральных, сибирских и северокавказских губерний, за исключением среднеазиатских, закавказских, польских, прибалтийских, малороссийских, белорусских и новороссийских (включая Крым).
 По состоянию на 1926 год: РСФСР за вычетом Казахской, Киргизской и Крымской АССР и Тувы.
 По состоянию на 1939 год: РСФСР за вычетом Крымской АССР и Тувы.
 По состоянию на 1959, 1970, 1979, 1989 года: границы РСФСР.

В странах бывшего СССР, русские составляют значительную часть населения городов в местностях, непосредственно прилегающих к границе Российской Федерации: Донбасс, юг Западной Сибири (Северный Казахстан, Рудный Алтай), Прибалтика, а также находящиеся более удалённо Центральный Казахстан и Приднестровье. В более чем десяти крупных (более 100 тыс.) городов этих местностей русские составляют большинство населения, а в двух городах даже более 80 % (Риддер, Нарва) населения.

Российская Федерация

Динамика 

Условные границы РФ:
 По состоянию на 1897 год: 45 центральных, сибирских и северокавказских губерний, за исключением среднеазиатских, закавказских, польских, прибалтийских, малороссийских, белорусских и новороссийских (включая Крым).
 По состоянию на 1926 год: РСФСР за вычетом Казахской, Киргизской и Крымской АССР и Тувы.
 По состоянию на 1939 год: РСФСР за вычетом Крымской АССР и Тувы.
 По состоянию на 1959, 1970, 1979, 1989 года: границы РСФСР.

Численность русских по субъектам Российской Федерации 
Далее представлен список субъектов Российской Федерации, отсортированный изначально по численности русских по состоянию на 2010 год по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года.

По данным последней переписи населения 2010 года в России проживают 111 016 896 русских, что составляет 77,68 % от общего числа россиян (142 905 200) и 80,9 % от лиц, указавших свою национальность.

Русские составляют большинство в 72 (из 85) субъектах Федерации.

Структура расселения в России 
Значительная часть русских живёт в центральной части России, на юге и северо-западе России, на Урале. Русские покидают регионы Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, концентрируясь в европейской части России. По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, среди субъектов Российской Федерации наибольший процент русского населения отмечен в Вологодской области (96,56 %). Доля русских превышает 90 % в 30 субъектах Российской Федерации — главным образом это области Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также юг Сибири. В большинстве национальных республик доля русских колеблется от 30 до 50 %. Наименьшая численная доля русских — в Ингушетии, Чечне и Дагестане (менее 5 %). В большинстве национальных субъектов понижена доля русских и в городском населении, а в некоторых городах этих субъектов русские составляют второе или даже далее по порядку численности население (в Махачкале и некоторых других городах Дагестана русские составляют шестое по численности население). Эти города описаны в более подробном Списке городов России, в которых русские не являются большинством населения.

Русские в республиках Северного Кавказа.

По данным переписи населения 2010 года в шести республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чеченская республика) 620 тыс. человек определили свою национальность как русские. Всего на вопрос о национальности в этих республиках ответили 6 млн 600 тыс. человек, таким образом доля русских в республиках Северного Кавказа составила менее 10 % от определивших свою национальность. По данным переписи населения 2002 года русскими себя назвали 700 тыс. человек. За восемь лет, прошедших между переписями, количество русских в республиках Северного Кавказа сократилось на 80 тыс. человек.

Карты

Расселение и численность за границей

Бывший СССР

Северная и Южная Америка

Европа

Азия

Океания

Африка

Регионы 
Регионы стран мира с наиболее многочисленным русским населением:

: всего — 8 334 141 русских (или 17,28 %, перепись 2001 г.), в том числе:
  Донецкая область: 1 844 399 (или 38,2 % от общей численности населения области, 2001 г.)
  Луганская область: 991 825 (или 39,05 %, 2001 г.)
  Харьковская область: 742 025 (или 25,6 %, 2001 г.)
  Днепропетровская область: 627 531 (или 17,6 %, 2001 г.)
  Одесская область: 508 537 (или 20,7 %, 2001 г.)
  Запорожская область: 476 748 (или 24,7 %, 2001 г.)
  Киев: 337 323 (или 13,1 %, 2001 г.)
  Николаевская область: 177 530 (или 14 %, 2001 г.)
  Херсонская область: 165 211 (или 14,1 %, 2001 г.)
  Сумская область: 121 655 (или 9,4 %, 2001 г.)
  Полтавская область: 117 071 (или 8 %, 2001 г.)
  Киевская область: 109 322 (или 6,3 %, 2001 г.)

: всего — 3 478 287 русских (или 18, 42 %, оценка на 1 января 2021 г.), в том числе:
 Восточно-Казахстанская область: 486 978 (или 35,14 % от общей численности населения области)
 Карагандинская область: 482 841 (или 34,67 %)
 Алма-Ата (Алматы): 465 982 (или 24,31 %)
 Костанайская область: 353 609 (или 40,71 %)
 Северо-Казахстанская область: 270 806 (или 49,35 %)
 Алматинская область: 269 660 (или 12,88 %)
 Павлодарская область: 262 619 (или 34,53 %)
 Акмолинская область: 239 825 (или 32,26 %)

: всего — 3 163 084 русскоговорящих, из них 706 000 предположительно русских, назвавших русский язык родным. Русских (по происхождению или 1,03 %, оценка 2009 г.), в том числе:
 : 505 113 (или 2,58 % от общей численности населения штата, 2009 г.)
 : 449 763 (или 1,22 %, 2009 г.)
 : 249 229 (или 1,34 %, 2009 г.)
 : 213 855 (или 1,70 %, 2009 г.)
 : 197 126 (или 2,26 %, 2009 г.)
 : 140 254 (или 1,09 %, 2009 г.)
 : 122 724 (или 1,86 %, 2009 г.)

: всего — 720 300 русских (оценка 2021 года), в том числе:

 Ташкент: 440 000 (или 20,0 %, оценка 2009 г.)

: всего — 785 084 русских (или 8,26 %, перепись 2009 г.), в том числе:
  Минск: 184 070 (или 10,02 %, перепись 2009 г.)
  Витебская область: 124 958 (или 10,15 %, перепись 2009 г.)
  Гомельская область: 111 085 (или 7,71 %, перепись 2009 г.)
  Минская область: 101 579 (или 7,14 %, перепись 2009 г.)

: всего — 512 400 русских (или 25,8 %, оценка 2015 г.), в том числе:
  Рига: 243 546 (или 37,99 %, оценка 2015 г.)
  Даугавпилс: 43 211 (или 49,99 %, оценка 2015 г.)
  Лиепая: 21 091 (или 29,65 %, оценка 2015 г.)
  Юрмала: 16 845 (или 33,93 %, оценка 2015 г.)
  Елгава: 15 239 (или 26,65 %, оценка 2015 г.)
  Резекне: 13 027 (или 44,43 %, оценка 2010 г.)

: всего — 500 600 русских (по происхождению или 1,60 %, перепись 2006 г.), в том числе:
 : 167 365 (или 1,39 % от общей численности населения провинции, 2006 г.)
 : 114 105 (или 2,80 %, 2006 г.)
 : 92 020 (или 2,83 %, 2006 г.)
 : 45 625 (или 4,03 %, 2006 г.)
 : 40 155 (или 0,54 %, 2006 г.)
 : 35 050 (или 3,68 %, 2006 г.)

: всего — 419 583 русских (или 7,82 %, перепись 2009 г.), в том числе:
  Бишкек: 192 080 (или 22,98 %, пер. 2009 г.)
  Чуйская область: 167 135 (или 20,89 %, пер. 2009 г.)

: всего — 324 431 русских (или 25,22 %, оценка 2013 г.), в том числе:
  Харьюмаа (включая Таллин): 173 878 (или 31,30 от общей численности населения уезда, оценка 2013 г.)
  Таллин: 145 560 (или 36,81 %, оценка 2013 г.)
  Ида-Вирумаа: 106 508 (или 72,81 %, оценка 2013 г.)

: всего — 201 218 русских (5,95 %, перепись 2004 г.), в том числе:
  Кишинёв: 99 149 (или 13,92 %, перепись 2004 г.)
  Бэлць: 24 546 (или 19,23 %, перепись 2004 г.)
 Кагульский район: 7702 (или 6,46 %, перепись 2004 г.)
 : 5941 (или 3,82 %, перепись 2004 г.)
 Единецкий район: 5083 (или 6,25 %, перепись 2004 г.)

: всего — 176 913 русских (или 5,81 %, перепись 2011 г.), в том числе:
  Вильнюсский уезд: 83 281 (или 10,28 % от общей численности населения уезда, перепись 2011 г.)
  Вильнюс: 62 304 (или 11,88 %, перепись 2011 г.)
  Клайпедский уезд: 35 265 (или 10,40 %, перепись 2011)
  Клайпеда: 31 872 (или 19,63 %, перепись 2011)
  Каунасский уезд: 19 784 (или 3,25 %, перепись 2011)
  Каунас: 11 913 (или 3,77 %, перепись 2011)
  Утенский уезд: 18 905 (или 12,44 %, перепись 2011)
 : Висагинас: 11 664 (или 52,16 %, перепись 2011)

: всего — 168 678 русских (или 30,37 %, перепись 2004 г.), в том числе:
  Тирасполь (горсосвет): 66 281 (или 41,64 %, перепись 2004 г.)
  Бендеры (горсовет): 46 387 (или 44,17 %, перепись 2004 г.)
 Слободзейский район: 25 436 (или 26,57 %, перепись 2004 г.)
 Слободзея: 25 436 (или 40,51 %, перепись 2004 г.)
 Рыбницкий район: 14 237 (или 17,22 %, перепись 2004 г.)
 Рыбница: 11 738 (или 21,88 %, перепись 2004 г.)

См. также 
 Русские
 Русская диаспора
 Демографический кризис в Российской Федерации
 Численность населения Российской империи

Примечания

Литература 
 
 

Списки:Население России